Абиев — фамилия. Имеет женскую форму Абиева.

Известные носители 
 Абиев, Абдурефи Абиевич (1879—1938) — крымскотатарский художник.
 Абиев, Агаджан Гулам оглы (род. 1937) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания, ректор Академии спорта. 
 Абиев, Арапбек (род. 1942) — звеньевой совхоза имени XXIII съезда КПСС Яны-Курганского района Кзыл-Ординской области, Герой Социалистического Труда
 Абиев, Аскер Али Гулам оглы (род. 1934) — физик Азербайджана.
 Абиев, Джейхун (род. 1974) — азербайджанский боксёр-любитель, член олимпийской сборной Азербайджана 2004 года.
 Абиев, Руфат Шовкетович (род. 1966) — химик.
 Абиев, Сафар Ахундбала оглы (род. 1950) — азербайджанский военный и государственный деятель, министр обороны Азербайджанской Республики (с 1995). Абиева, Сяма (род. 1985) — азербайджанская телеведущая, журналист.

 Примечания